Čermná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Čermná (okres Domažlice)
 Čermná (okres Trutnov)
 Čermná nad Orlicí
 Čermná ve Slezsku
 Dolní Čermná
 Horní Čermná
 Česká Čermná